Тариго — фамилия. Известные носители:

 Тариго, Лукино — генуэзец, пират Каспийского моря XIV века.
 Тариго, Энрике (1927—2002) — уругвайский политический, государственный и общественный деятель.